Барабой:

 Барабой — река в Одесской области Украины.
 Барабой — село в Дондюшанском районе Молдавии.
 Барабой — село, относится к Овидиопольскому району Одесской области Украины.

 Барабой, Абрам Зиновьевич (1902—1983) — украинский историк.